Chartoscirta är ett släkte av insekter. Chartoscirta ingår i familjen strandskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strandskinnbaggar
Chartoscirta